Стефан Иванов Мавродиев – Маврото е български театрален и киноактьор и режисьор.

Биография 
Роден е на 29 декември 1943 г. във Варна. Баща му е учител и актьор във Варненския театър, а майка му пее във Варненската опера.

На седемгодишна възраст се записва в театралната школа към Пионерския дом във Варна. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ при Методи Андонов през 1967 г.

През следващите години изиграва многобройни роли първо в Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1967 – 1972), после на сцените на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (1969 – 1972), Народен театър за младежта (1972 – 1993), Народен театър „Иван Вазов“ и трупата на Сфумато (1993-). Играе в постановки по Чехов, Брехт, Шекспир, Стефан Цанев.

На сцената на Театър 199 играе в постановките: „Юни, началото на лятото“ от Юлиус Едлис, „Полицаите“ от Славомир Мрожек, „Жените на Д.“ от Едвард Радзински, „Чинечита“ от Тиери Дебру. Неговите отпечатъци могат да бъдат видяни на Стената на славата пред театъра.

Много популярна е неговата постановка „Йестърдей“.

Член на СБФД (1981) и САБ.

Има над 50 изиграни роли в киното. Сред най-известните филми, в които участва, са „24 часа дъжд“, „Мера според мера“, „Зона В-2“, „Петък вечер“, „Щурец в ухото“, „Птици и хрътки“ и други.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1984).
 „II награда за филм“ за Щурец в ухото (Варна, 1976).
 „Наградата на САБ за мъжка роля“ в постановката „Архангелите не играят флипер“ (1982).
 „Наградата на СБФД за мъжка роля“ за ролята на (учителят Станчо Палазов) във филма 24 часа дъжд и за (Генади Илиев и Адам) във филма Среща на силите (1983).
 „Награда за поддържаща роля“ за (Първан Коцев – „Микроба“) във филма Петък вечер (Карлово, 1987).
 „Награда за мъжка роля“ за ролята на (Жеко) в постановката „Магия ’82“ (1988).
 Носител е на наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България „за изключителен творчески принос“, 2014.

Театрални роли 
 „12 гневни“ (Реджиналд Роуз) (2018)
 „Уестсайдска история“ (Уилям Шекспир) – бейби Джон
 „Кавказкият тебеширен кръг“ (Бертолд Брехт) – съдията
 „Суматоха“ (Йордан Радичков) – циганинът
 „Чайка“ (А. П. Чехов)
 „Архангелите не играят флипер“ (Дарио Фо)
 „Юни, начало на лятото“ (Юлиус Едлис)
 „Полицаите“ (Славомир Мрожек)
 „Жените на Д.“ (Едвард Радзински)
 „Чинечита“ (Тиери Дебру)
 „Параграф 22“ (Джоузеф Хелър)

Телевизионен театър 
 „Зелен таралеж“ (1996) (Йордан Радичков) – мюзикъл
 „Затворникът от Второ авеню“ (1986) (Нийл Саймън)
 „Кучета“ (1985) (Николай Хайтов) – Бузата
 „Под слънцето, близо до морето“ (1982) (Мирон Иванов)
 „Старчето и стрелата“ (1982) (от Никола Русев, реж. Орфей Цоков) – Кардам
 „Сократ“ (1980) (Едвард Радзински)
 „Юни, началото на лятото“ (1980) (Юлиус Ядлис)
 „Над морското равнище“ (1977) (Иван Радоев)
 „Табакера 18 карата“ (1977) (Никола Русев)
 „Престолът“ (1975) (Иван Вазов)
 „Цилиндъра“ (1974) (Едуардо де Филипо)
 „Свирач на флейта“ (1970) (Йордан Йовков)
 „Сред героите на Йовков“ (1970) (Йордан Йовков)

Филмография

Библиография 
 Стихотворения. София: Хъски, 1994, 48 с.
 Ресто. Стихотворения. Варна: Народно дело, 1996
 Жена или моя нежна проклетнице. Стихове. София: Изд. ателие Аб, 2002, 60 с.
 59 или буренясалият рай. Стихове. София: Изд. ателие Аб, 2002, 48 с.
 Животът – тази продънена каца или Да си отвориш чекмеджето. Лирика. София: Захарий Стоянов и Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2005, 272 с.
 Харакири, или безобразията на декадентството. София: Захарий Стоянов, 2010, 216 с.

Източници

Външни препратки 
 От и за Стефан Мавродиев в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България
 Стефан Мавродиев в theatre.art.bg
  Стефан Мавродиев в КиноПоиск
  Стефан Мародиев в Кино-Театр
  

Български актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Български театрални актьори и актриси
Български режисьори
Заслужили артисти (България)
Носители на Икар
Носители на Аскеер
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени във Варна